Глорія Піццікіні була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Сара Пітковскі.

15-річна Мір'яна Лучич-Бароні виграла титул, перемігши у фіналі Коріну Мораріу з рахунком 7–5, 6–7, 7–6. Цей турнір був для Лучич дебютним у Турі WTA.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Аманда Кетцер (півфінал)
  Домінік Ван Рост (1-ше коло)
  Генрієта Надьова (1-ше коло)
  Катаріна Студенікова (чвертьфінал)
  Александра Фусаї (2-ге коло)
  Міріам Ореманс (1-ше коло)
  Глорія Піццікіні (2-ге коло)
  Аннабел Еллвуд (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Croatian Bol Ladies Open 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997